Le qualificazioni del singolare del Erste Bank Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto, a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Frances Tiafoe (qualificato)
  Marcos Giron (primo turno)
  Kevin Anderson (qualificato)
  Dominik Koepfer (ultimo turno)

  Gianluca Mager (qualificato) 
  Alexei Popyrin (qualificato)  
  Roberto Carballés Baena (ultimo turno) 
  Peter Gojowczyk (primo turno)

Qualificati 

  Frances Tiafoe
  Alexei Popyrin

 Kevin Anderson  
 Gianluca Mager

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4 

Erste Bank Open 2021